Степан Пономарёв
 Пономарёв, Степан Анатольевич (род. 1976) — российский хоккеист.
 Пономарёв, Степан Васильевич (1898—1984) — ректор ЛИИЖТ (1935—1936).
 Пономарёв, Степан Иванович (1828—1913) — русский и украинский учёный-филолог, педагог, библиограф, поэт.
 Пономарёв, Степан Константинович (1880—1933) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Примечания